«Белый карлик» () — кинофильм.

Сюжет 
В далёком будущем студент-медик Дрисколл Рэмпарт заканчивает интернатуру на Русте, планете, которая не вращается вокруг своей оси, поэтому на половине планеты царит вечная ночь, а на другой половине вечный день. На одной половине находится колония в викторианском стиле, а на другой половине — средневековое королевство. В фильме описывается удивительное путешествие Рэмпарта по Русте.

В ролях 
 Пол Уинфилд — доктор Акада
 Нил МакДонаф — доктор Дрисколл Рэмпарт
 Эли Китс — принцесса Ариэль
 Джузеппе Эндрюс — Дуг
 Тара Грэхэм — КсаКса, молодая Твин
 Беверли Митчелл — КсуКсу, старый Твин
 Рой Броксмит — Гувнер Твист
 Си Си Эйч Паундер — Ньюрс Шабана
 Майкл МакГрэйди — лейтенант Страйк
 Кэти Бойер — Леди Икс, начальник тюрьмы

Награды 
Номинация на премию Американского общества кинематографистов в 1996 году в категории «За выдающееся достижение кинематографии в эпизодическом сериале (пилотный фильм)».

Примечания

Ссылки 
 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о студентах